Desa Pejangkungan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Pejangkungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 112,82), Jawa Timur, 
 Desa Pejangkungan (administrativ by i Indonesien, lat -7,48, long 112,59), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar